Richard II. bezeichnet folgende Personen:

 Richard II. (Normandie) († 1026), Herzog der Normandie
 Richard II. (England) (1367–1400), englischer König

Richard II. bezeichnet:

 Richard II. (Drama), ein Drama von William Shakespeare
 mehrere Verfilmungen des Dramas von Shakespeare, siehe Liste von verfilmten Werken William Shakespeares #Richard II.